DD 349 Dewey (Корабль Соединённых Штатов Дьюи) — американский эсминец типа Farragut.

Заложен на верфи Bath Iron Works 16 декабря 1932 года. Заводской номер: 154. Спущен 28 июля 1934 года, вступил в строй 4 октября 1934 года.
Выведен в резерв 19 октября 1945 года. Из ВМС США исключён 1 ноября 1945 года.
Продан 20 декабря 1946 года фирме «George H. Nutman» в Бруклин и разобран на слом.

Литература

Ссылки 
 DICTIONARY OF AMERICAN NAVAL FIGHTING SHIPS 
 NavSource Naval History 

Эскадренные миноносцы типа «Фаррагут»
Суда по алфавиту
Военные корабли и суда BIW